Diskografie blues/rockové skupiny Fleetwood Mac.

Studiová alba

Koncertní alba 
 Live (1980)
 The Dance (1997)
 Live In Boston (2004) (2004)

Kompilace 
 Fleetwood Mac in Chicago/Blues Jam in Chicago, Vols. 1-2 (1969)
 English Rose (1969)
 The Pious Bird Of Good Omen (1969)
 Greatest Hits (CBS, 1971)
 Greatest Hits (Warner Bros, 1988)
 25 Years - The Chain (1992)
 The Complete Blue Horizon Sessions 1967-1969 (1999)
 The Best Of Peter Green's Fleetwood Mac (2002)
 The Very Best of Fleetwood Mac (2002)
 The Essential Fleetwood Mac (2007)

Archivní vydání 
 The Original Fleetwood Mac (CBS, 1971)
 Live at the Marquee, 1967 (vydáno 1992)
 Live at the BBC (vydáno 1995) (UK #48)
 Masters: London Live '68 (vydáno 1998)
 Live at the Boston Tea Party, Vols. 1–3 nahráno Feb 5–7, 1970. Vydáno na Snapper, 1998–2000.
 Shrine '69 (live 1969, vydáno 1999)
 The Vaudeville Years of Fleetwood Mac: 1968 to 1970 (2 CD) (1999)
 Original Fleetwood Mac: The Blues Years (3 CD) (Castle, 2000)
 Show-Biz Blues 1968-1970 (2 CD) (2001)
 Jumping at Shadows: The Blues Years (Castle/Sanctuary, 2002)
 Men Of The World: The Early Years (3 CD) (Sanctuary, 2005)

Singly 
Nejvyšší umístění singlů podle teritorií je v následující tabulce. Nevyplněná místa znamenají buď, že singl nebyl v daném teritoriu vydán, nebo informace chybí. Mnohé singly byly vydány i v dalších zemích (např. v Itálii), ale údaje o umístění nejsou k dispozici.

Vysvětlivky zkratek: UK (Spojené království), US (Spojené státy), CA (Kanada), AUS (Austrálie), IRL (Irsko), GER (Německo), FR (Francie), NL (Nizozemsko), NOR (Norsko), AUT (Rakousko), SP (Španělsko), SWE (Švédsko), SWI (Švýcarsko), SA (Jižní Afrika), NZ (Nový Zéland).

1 Pozice žebříčku v UK je pro singl „Rhiannon“ znovuvydaný v březnu 1978.
2 Tato stopa byla znovuvydána v únoru 1989 v UK, převzato z Greatest Hits z roku 1988

Reference

Externí odkazy 
 Fleetwood Mac Legacy

Fleetwood Mac
Alba Fleetwood Mac
Fleetwood Mac